Летняя лига НБА 2014 () состояла из двух профессиональных баскетбольных лиг, организованных НБА и «Орландо Мэджик» сразу после драфта НБА 2014 года. В ней участвовали все 30 команд НБА, а также сборная Лиги развития. 10 команд НБА приняли участие в длившейся неделю летней лиге в Орландо в «Эмвей-центре» с 5 по 11 июля 2014 года. 23 команды НБА плюс сборная Лиги развития играли в Парадайзе (около Лас-Вегаса) в «Томас-энд-Мэк Центре» и «Кокс Павильоне» с 11 по 21 июля 2014 года. «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Майами Хит» и «Хьюстон Рокетс» участвовали в обеих лигах.

«Филадельфия Севенти Сиксерс» стала чемпионом Летней лиги в Орландо, победив в финале «Мемфис Гриззлис». «Сакраменто Кингз» выиграл титул чемпиона Летней лиги в Лас-Вегасе, обыграв в решающем матче «Хьюстон Рокетс».

Летняя лига в Орландо 
В соответствии со спонсорским соглашением с Southwest Airlines официальное название лиги было (). Все матчи проходили в Эмвей-центре, но не на главной арене. Билеты для широкой публики не продавались.

Участники

Результаты 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

Чемпионский день

Посев 
Посев определяется общей суммы баллов команды после первых шести дней. Восемь очков начисляются в каждой игре: 4 даются за победу матче и 1 очко присуждается за командам за победу в каждой четверти. В случае ничьи в четверти каждой команде начисляется по пол–очка. Если две и более команды набирают одинаковое количество очко, то применяется система тай–брейка:
 Считают общую разницу забитых и пропущенных очков
 Считают общее количество забитых очков
 Бросают жребий

Матч за 9–е место

Матч за 7–е место

Матч за 5–е место

Матч за 3–е место

Чемпионская игра

Турнирная таблица

Награды 
Джош Коэн, представляющий официальный сайт Орландо Мэджик, определил пять лучших игроков Летней лиги в Орландо:
 Элфрид Пэйтон (Орландо)
 Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Детройт)
 Нерленс Ноэль (Филадельфия)
 Джеймс Эннис (Майами)
 Мэйсон Пламли (Бруклин)

Летняя лига в Лас-Вегасе 
В соответствии со спонсорским соглашением с Samsung Group официальное название лиги было (). Несмотря на то, что «Лас-Вегас» не входит в название лиги, и игры проводятся в Парадайзе, расположенном около Лас-Вегаса, лигу обычно называют Летняя лига НБА в Лас-Вегасе или Летняя лига в Лас-Вегасе.

Участники

Результаты 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Плей–офф

Посев 
Команды сперва будут посеяны по общей статистике с помощью системы тай–брейк.
 Считают результат встреч между собой (применяется только при равенстве показателей двух команд)
 Система очков за четверть (1 очко присуждается за командам за победу в каждой четверти. В случае ничьи в четверти каждой команде начисляется по пол–очка. 0 очков дается командам за поражение в четверти)
 Считают общую разницу забитых и пропущенных очков
 Бросают жребий

В первом раунде играют команды, которые будут посеяны с 9 по 24 номерами. Во втором раунду победители пар первого раунда встретятся с командами, которые посеяны с 1 по 8 номер. В классификационный раунде будут определятся места с 9 по 24. Победители второго раунды выходят в четвертьфинал, где разыграют 4 путевки в полуфинал. Победителя полуфиналов выходят в финал, где разыгрывается звание чемпиона Летней лиг НБА. На всей стадиях плей–офф (кроме финала), если команда с меньшим посевом побеждает команду, посеянную под более высоким номеров, то ей переходит номер посева проигравшей команды.

Сетка

Первый раунд

Второй раунд

Классификационный раунд

Матч за 23 место

Матч за 21 место

Матч за 19 место

Матч за 17 место

Матч за 15 место

Матч за 13 место

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Турнирная таблица

Награды 
  MVP Летней лиги в Лас-Вегасе: Глен Райс (младший) (Вашингтон)
  MVP финала Летней лиги в Лас-Вегасе: Рэй Маккаллум (Сакраменто)

 Первая сборная Летней лиги :
Дуг Макдермотт (Чикаго)
Донатас Мотеюнас (Хьюстон)
Отто Портер (Вашингтон)
Глен Райс (младший) (Вашингтон) 
Тони Снелл (Чикаго)

 Вторая сборная Летней лиги :
Руди Гобер (Юта)
Тим Хардуэй (младший) (Нью-Йорк)
Джордан МакРэй (Филадельфия)
Расс Смит (Нью-Орлеан)
Ти Джей Уоррен (Финикс)

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Летняя лига НБА в Орландо

НБА в сезоне 2014/2015
Летняя лига НБА
2014 год в Неваде
2014 год во Флориде